Denumirea de Smileț se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Smileț, un sat în comuna Strelcea, regiunea Pazardjik;
 Smileț, un sat în comuna Silistra, regiunea Silistra.